Серия А 1973/1974 () — 42-й сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 7 октября 1973 года и завершился 19 мая 1974 года. В 1-й раз в своей истории победителем турнира стал «Лацио».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1973/1974
Футбол в Италии в 1973 году
Футбол в Италии в 1974 году